Sint-Valentinuskerk (Berkenbos), in de Belgische gemeente Heusden-Zolder
Sint-Valentinuskerk (Kiedrich), in Duitsland
Sint-Valentinuskerk (Poppel), in de Belgische gemeente Ravels